Флаг муниципального образования «Ани́вский городской округ» Сахалинской области Российской Федерации является опознавательно-правовым знаком, служащим официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 5 мая 2011 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6919.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух неравных частей — синей и зелёной в соотношении 5:1; прямая линия, разделяющая части, проходит через нижний угол полотнища у древка и отстоит на 1/3 от нижнего края у свободного края; посередине синей части белым цветом воспроизведено стилизованное изображение летящей чайки».

Символика 
Флаг разработан на основе герба Анивского городского округа, который языком символов и аллегорий отражает природно-географические и экономические особенности муниципального образования.

Анивский городской округ расположен на юге острова Сахалин, при впадении реки Лютоги, в бухту Лососей (залив Анива). Композиция флага указывает на географическое положение городского округа, а также аллегорически отражают развитую рыбную отрасль — здесь ведётся промышленная добыча горбуши, кеты; работают рыбопромысловые участки и предприятия.

Летящая чайка — символ полёта, стремительности, целеустремлённости.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости жизненного роста в гербе символизирует плодородные почвы, подходящие для ведения сельского хозяйства.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности; цвет водных просторов и бескрайнего неба.

История 
Первый флаг был утверждён 18 сентября 2002 года как флаг муниципального образования «Анивский район» (после муниципальной реформы — муниципальное образование «Анивский городской округ»).

Флаг являлся официальным символом муниципального образования, подчёркивающим его неотъемлемую принадлежность территории Сахалинской области, отражающей особенности социально-экономического и географического положения Анивского района, символом единства исторических и культурных традиций.

Описание флага гласило: «Флаг Анивского района представляет собой прямоугольное полотнище из двух неравновеликих полос: верхней — голубого и нижней — тёмно-зелёного цвета с изображением на фоне голубого поля парящей чайки. Отношение ширины флага к его длине — 1:2.

Граница тёмно-зелёного поля от левой нижней части до середины правой стороны, остальное — голубой фон».

Примечания 

Флаги с изображением чайки